Jacques Rensburg (sportman) (geboren 1903), Belgisch veldhockeyspeler op Olympische Spelen 1928 en 1936
Jacques Rensburg (musicus) (1846-1910), Nederlands cellist